Manuel Sanchis i Guarner, filòleg, historiador i escriptor valencià.
 Manuel Sanchis Martínez, futbolista valencià, nascut el 1938.
 Manuel Sanchis Hontiyuelo, futbolista madrileny, nascut el 1965. (fill de l'anterior)